Красненский сельсовет (сельский совет) ()

Белоруссия 
 Красненский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет в Гомельском районе Гомельской области
 Красненский сельсовет (Гродненская область) — сельсовет в Кореличском районе Гродненской области
 Красненский сельсовет (Минская область) — сельсовет в Молодечненском районе Минской области

Россия 
 Красненский сельсовет — сельское поселение, Тамбовский район Амурской области.
 Красненский сельсовет — сельсовет в Балахтинском районе Красноярского края

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Донецкая область 
 Красненский сельский совет — Бахмутский район.
 Красненский сельский совет — Покровский район.

Ивано-Франковская область 
 Красненский сельский совет — Рожнятовский район.

Киевская область 
 Красненский сельский совет — Згуровский район.

Львовская область 
 Красненский сельский совет — Турковский район.

Одесская область 
 Красненский сельский совет — Тарутинский район.

Полтавская область 
 Красненский сельский совет — Кобелякский район.

Сумская область 
 Красненский сельский совет — Конотопский район.

Тернопольская область 
 Красненский сельский совет — Гусятинский район.

Харьковская область 
 Красненский сельский совет — Кегичевский район.
 Красненский сельский совет — Первомайский район.

Херсонская область 
 Красненский сельский совет — Скадовский район.

Черниговская область 
 Красненский сельский совет — Бахмачский район.
 Красненский сельский совет — Черниговский район.